Одарченко Андрей Николаевич (укр. Одарченко Андрій Миколайович) (род. 2 ноября 1978 года, г. Харьков) — народный депутат Украины IX созыва, член Комитета Верховного Совета по вопросам антикоррупционной политики, доктор технических наук, профессор.

Биография 
Родился 2 ноября 1978 в городе Харьков, Харьковской Области, Украинской ССР.

В 2000 году окончил Харьковскую государственную академию технологии и организации питания по специальности «Товароведение и коммерческая деятельность», получил диплом с отличием по специализации товаровед-эксперт.

28 ноября 2003 защитил диссертационную работу для получения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.15 — товароведение пищевых продуктов;

27 июня 2007 года получил ученое звание доцента присвоенное решением Аттестационной коллегии МОН;

С 2011 года по настоящее время является деканом факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью ХГУПТ.

20 марта 2014 защитил диссертационную работу для получения ученой степени доктора технических наук по специальности 05.18.13 — технология консервированных и охлажденных пищевых продуктов;

С 2015 по настоящее время по совместительству работает в должности профессора кафедры товароведения, управления качеством и экологической безопасности ХГУПТ . Общий стаж работы составляет 13 лет 5 месяцев.

Является членом диссертационного совета Харьковского государственного университета питания и торговли, председателем Ученого совета факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью ХГУПТ, председателем экспертного совета ХГУПТ по направлению "Товароведение и торговое предпринимательство. Экологическая безопасность ", членом Украинского общества товароведов и технологов, членом научного семинара по предварительной экспертизы диссертаций ХГУПТ.

Специалист по подготовке инженерных и научно-педагогических кадров, в том числе и высшей квалификации — подготовил трех кандидатов технических наук, которые успешно защитили диссертационные работы на получение ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.15 — товароведение пищевых продуктов.

В июне 2019 года ЦИК зарегистрировал Одарченко А.Н. кандидатом в народные депутаты от партии «Cлуга Народа» по мажоритарному округу №170

Научная деятельность и интересы 
Основная сфера научных интересов сосредоточена в научном обосновании:

 возможности улучшения качества и функционально-технологических свойств замороженного сырья и пищевых продуктов путем использования рациональных режимов термической возвратности технологических процессов замораживания, холодильного хранения и размораживания;
 усовершенствовании технологий консервирования холодом сырья растительного происхождения, пищевых продуктов и полуфабрикатов;
 разработке ступенчатого режима размораживания полуфабрикатов с нулевой площадью гистерезиса кинетики температур;
 исследовании процесса замораживания сырья и продуктов питания, проходят технологическую обработку перед замораживанием.

Результаты научной деятельности внедрены в работу предприятий пищевой промышленности.

За значительный личный вклад в развитие образования и науки Харьковской области, обучения и воспитания студенческой молодежи, решения вопросов социально-экономической защиты членов профсоюза, профессиональную компетентность награжден Грамотой Харьковской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины в 2012.

Звания и награды 
 Диплом стипендиата облгосадминистрации имени Георгия Федоровича Проскуры (по техническим наукам, 2008);
 Грамота Харьковской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины, 2012;
 Почетная грамота Департамента экономики и международных отношений Харьковской областной государственной администрации, 2014;
 Диплом победителя XVI областного конкурса «Высшая школа Харьковщины — лучшие имена» в номинации «Молодой ученый», 2014;
 Благодарность Председателя Харьковской областной государственной администрации, 2015;
 Почетная грамота Северо-Восточного научного центра НАН Украины и МОН Украины, 2017;
 Почетная грамота Харьковского городского совета Департамента образования, 2018;
 Почетная грамота Харьковского городского совета Департамента образования, 2019.

Основные труды и работы. Литература 
Автор свыше 174 научных работ, из них 118 научного характера (в том числе 2 монографии, 93 статьи, из них: 82 в научных профессиональных изданиях Украины, 7 в изданиях Украины, которые включены в наукометрические базы, 4 в международных профессиональных изданиях, 23 декларационных патента) и 56 учебно-методического характера (в том числе 1 учебник, 10 учебных пособий, рекомендованных МОН Украины как учебник и учебные пособия для студентов высших учебных заведений).

 Біржова діяльність. Методичні вказівки та завдання для практичних занять. 2017[1]
 Влияние технологических режимов и приемов на качество пищевых продуктов и сырья при замораживании и холодильном хранении. Монография. 2017[2]
 Commodity analysis of spreads with increased biological value. 2016[3]
 Особенности электронной коммерции и перспективы ее развития в Украине. 2015[4]

Примечания 

 АМ Одарченко, КВ Сподар, ОО Лісніченко. Біржова діяльність. Методичні вказівки та завдання для практичних занять. ХДУХТ (2017).
 ↑ А. Н. Одарченко,. Влияние технологических режимов и приемов на качество пищевых продуктов и сырья при замораживании и холодильном хранении. Монография. Харьков: ХГУПТ (2017).
 ↑ Андрій Миколайович Одарченко, Яна Юріївна Албатова, Катерина Вікторівна Сподар, Тетяна Василівна Карбівнича. Commodity analysis of spreads with increased biological value. Technology audit and production reserves (2016).
 ↑ Андрій Миколайович Одарченко, Катерина Вікторівна Сподар. Особенности электронной коммерции и перспективы ее развития в Украине. Бизнес информ (2015).

Доктора технических наук
Учёные Украины
Персоналии:Харьков
Члены партии «Слуга народа»
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва